Arts gràfiques: Galera (tipografia), instrument de composició tipogràfica.
 Biografies:
 Joaquín Galera Magdelano (Armilla, 1940), ciclista espanyol professional entre 1961 i 1972 
 Noemí Galera (Barcelona, 1967), directora de càstings i membre del jurat de Operación Triunfo 
 Biologia: Galera (crustaci) (Squilla mantis), espècie animal.
 Empreses: Editorial La Galera, editorial dedicada al llibre infantil i juvenil.
 Toponímia:
 Galera (Gaià), entitat de població del municipi de Gaià (Bages).
 Galera (Granada), municipi de la província de Granada, Espanya.
 La Galera, municipi del Montsià.
 La Galera (muntanya), cim del massís del Teix, a la serra de Tramuntana de l'illa de Mallorca.
 Platja de Punta Galera, base d'un escarpat penya-segat de la costa d'Eivissa 
 Punta de la Galera, diversos indrets
 Roca de la Galera, muntanya de Llardecans a la comarca del Segrià 
 Serra de la Galera, serra entre els termes municipals de Godall i de la Galera a la comarca del Montsià 
 Transport:
 Galera (vaixell), vaixell de rems 
 Galera catalana 
 Pena de galeres
 Galera (carruatge)